Tudose ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Tudose (1911–1954), rumänischer Radrennfahrer
 Mihai Tudose (* 1967), rumänischer Politiker (PSD, PRO), Ministerpräsident von Rumänien